Телосхистовые — таксоны грибов отдела аскомицетов.
 Порядок Телосхистовые ()
 Семейство Телосхистовые ()